

Парріш — місто, штат Алабама
 Парріш — місто, штат Вісконсин
 Джанель Перріш Джанель Перріш Лонг (англ. Janel Meilani Parrish, нар. 30 жовтня 1988, Гонолулу, Гаваї, США) — Американська акторка та співачка.

Див. також 
 Періш